Plebańska Góra (ok. 640 m) – szczyt w masywie Kiełka w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim. Wznosi się w miejscowości Sidzina w widłach potoków Ciśniawa i Sidzina. Opadające do doliny Ciśniawy stoki północno-zachodnie są bardzo strome i zalesione, pozostałe stoki są łagodne i w większości bezleśne, zajęte przez pola uprawne i zabudowania przysiółków Sidziny.

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Beskid Orawsko-Podhalański